John Phillips (1770-1823), un homme politique américain ;
 John Phillips (1800-1874), un géologue britannique ;
 John Phillips (1914-1995), un acteur britannique ;
 John Phillips (1914-1996), un photojournaliste américain, membre de la première équipe de Life Magazine ;
 John Phillips (1919-), un acteur américain ;
 John Phillips (1933-1987), un professeur de zoologie ; 
 John Phillips (1935-2001), un musicien américain, membre de The Mamas & The Papas ;
 John Phillips (1951-), un astronaute américain ;
 John Phillips (1951-2017), un footballeur gallois.